Се Шувэй и Барбора Стрыцова — победительницы турнира.

В основной сетке турнира приняли участие 32 дуэта, из них 8 сеянных. 3 пары спортсменок получили уайлд-кард. Призовой фонд женского турнира составил 8,65 млн. долларов США.

Посев 

  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Финал)
  Латиша Чан /  Чжань Хаоцин (Второй раунд)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Полуфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Полуфинал)
  Андреа Сестини Главачкова /  Моника Никулеску (Четвертьфинал)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Второй раунд)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Первый раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)

Теннисные дуэты получившие уайлд-кард (WC) 

  Виктория Азаренко /  Арина Соболенко
  Эжени Бушар /  Слоан Стивенс 
  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2018